Howie ist der Familienname folgender Personen:
 Archibald Howie (* 1934), britischer Physiker
 Hugh Howie (1924–1958), schottischer Fußballspieler
 John Mackintosh Howie (1936–2011), schottischer Mathematiker
 Niven Howie (* 1964), britischer Filmeditor

 William Howie, Baron Howie of Troon (1924–2018), britischer Politiker

Howie ist eine Nebenform des englischen Vornamens Howard (Name)

 Nebenform / Koseform beispielsweise bei Howard Carpendale

Siehe auch:
 Howey (Familienname)